est la formule brute de plusieurs isomères.

 alcool benzylique, numéro CAS 
 crésol, numéro CAS , mélange des 3 isomères de position
 o-crésol, numéro CAS 
 m-crésol, numéro CAS 
 p-crésol, numéro CAS 
 anisole, numéro CAS